Ел Балансе има више значења:

 Ел Балансе, Ел Запоте (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Балансе, Лас Нињас (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику